Isse ist der Name:
 einer Frau in der griechischen Mythologie, siehe Isse (Mythologie)
 einer Gemeinde im französischen Département Marne, siehe Isse (Marne)

Isse ist der Familienname folgender Personen:
 Aben Isse, somalischer Fußballspieler
 Hirsi Magan Isse (1935–2008), somalischer Akademiker und Guerillaführer

Issé ist der Name:
 der französischen Gemeinde Issé im Département Loire-Atlantique

Die Abkürzung ISSE steht für:
 International Students for Social Equality, internationale sozialistische Studentenorganisation
 Internet Streaming SIMD Extensions, Prozessor-Befehlssatzerweiterungen des Intel Pentium; siehe Streaming SIMD Extensions

ISSE